Piłka nożna w Polsce - sezon 2001/2002

Reprezentacja Polski

Rozgrywki ligowe 
 Mistrz Polski: Legia Warszawa
 Wicemistrz Polski: Wisła Kraków
 Zdobywca Pucharu Polski: Wisła Kraków
 start w eliminacjach Ligi Mistrzów: Legia Warszawa
 start w Pucharze UEFA: Wisła Kraków, Amica Wronki, Polonia Warszawa

I liga polska w piłce nożnej 

  Grupa Mistrzowska
                                                Bramki      U siebie   Na wyjeździe
  M    Nazwa klubu       M   P   Z   R   P  zdo  str  róź   Z   R   P   Z   R   P
  1 Legia Warszawa      28  42  15  10   3   50   24  26    9   3   2   6   7   1
  2 Wisła Kraków        28  41  17   4   7   50   29  21    9   4   1   8   0   6
  3 Amica Wronki        28  36  13  10   5   47   27  20   10   3   1   3   7   4
  4 Polonia Warszawa    28  32  12   8   8   41   32   9    9   4   1   3   4   7
  5 Odra Wodzisław      28  27  12   6  10   40   33   7    8   3   3   4   3   7
  6 GKS Katowice        28  26   9   8  11   27   38 -11    7   3   4   2   5   7
  7 Pogoń Szczecin      28  23   9   8  11   29   33  -4    7   4   3   2   4   8
  8 Ruch Chorzów        28  23   8   8  12   30   36  -6    7   4   3   1   4   9

   Grupa Spadkowa
                                                 Bramki      U siebie   Na wyjeździe
  M   Nazwa klubu        M   P   Z   R   P   zdo  str  róź   Z   R   P   Z   R   P
  9 Górnik Zabrze       28  34  10   9   9   36   33    3    5   7   2   5   2   7
 10 Widzew Łódź         28  31   9   9  10   28   32   -4    7   3   4   2   6   6
 11 Zagłębie Lubin      28  29  10   8  10   41   44   -3    6   5   4   4   3   6
 12 Groclin Grodzisk    28  28  10   5  13   36   38   -2    6   1   7   4   4   6
 13 KSZO Ostrowiec      28  25   8   8  12   28   37   -9    6   3   5   2   5   7
 14 RKS Radomsko        28  23   7  10  11   23   34  -11    5   5   4   2   5   7
 15 Śląsk Wrocław       28  19   7   7  14   35   47  -12    4   3   7   3   4   7
 16 Stomil Olsztyn      28  18   4  11  13   21   45  -24    2   9   3   2   2  10

  GRUPA "A"
                                                Bramki       U siebie   Na wyjeździe
  M   Nazwa klubu        M    P   Z   R   P  zdo  str róź   Z   R   P   Z   R   P
  1 Odra Wodzisław       14  31  10   1   3   28  14  14    7   0   0   3   1   3
  2 Wisła Kraków         14  28   9   1   4   28  15  13    5   1   1   4   0   3
  3 Polonia Warszawa     14  25   7   4   3   25  13  15    5   1   1   2   3   2
  4 GKS Katowice         14  18   5   3   6   17  23  -6    4   1   2   1   2   4
  5 Zagłębie Lubin       14  18   5   2   6   23  28  -5    4   2   1   1   1   5
  6 KSZO Ostrowiec       14  15   4   3   7   14  18  -4    3   0   4   1   3   3
  7 Górnik Zabrze        14  11   2   5   7   13  22  -8    0   5   2   2   0   5
  8 Widzew Łódź          14  11   3   2   9    9  24 -15    2   1   4   1   1   5

  GRUPA "B"
                                                Bramki       U siebie   Na wyjeździe
  M   Nazwa klubu       M    P   Z   R   P   zdo str  róź   Z   R   P   Z   R   P
  1 Legia Warszawa      14  27   8   3   3   31   14  17    3   2   2   5   1   1
  2 Pogoń Szczecin      14  24   7   3   4   20   16   4    5   1   1   2   2   3
  3 Amica Wronki        14  24   6   6   2   26   16  10    4   2   1   2   4   1
  4 Ruch Chorzów        14  19   5   4   5   16   18  -2    4   2   1   1   2   4
  5 Śląsk Wrocław       14  18   5   3   6   21   25  -4    3   1   3   2   2   3
  6 RKS Radomsko        14  16   4   4   6   10   16  -6    3   2   2   1   2   4
  7 Groclin Grodzisk    14  15   4   3   7   18   23  -5    3   1   3   1   2   4
  8 Stomil Olsztyn      14  10   2   4   8   10   24 -14    1   4   2   1   0   6

II liga polska w piłce nożnej 

 awans do I ligi - drużyny z miejsc 1-2 (Lech Poznań, Orlen Płock);
 baraże o I ligę - drużyny z miejsc 3-4 (Szczakowianka Jaworzno, Górnik Łęczna);
 drużyny z miejsc 15-20 (Jagiellonia Białystok, Hutnik Kraków, Zagłębie Sosnowiec, Odra Opole, Włókniarz Kietrz, KS Myszków) spadły do III ligi;

Niższe ligi 
 III liga polska w piłce nożnej (2001/2002)
 IV liga polska w piłce nożnej (2001/2002)
 V liga polska w piłce nożnej (2001/2002)
 A-klasa polska w piłce nożnej (2001/2002)
 B-klasa polska w piłce nożnej (2001/2002)
 C-klasa polska w piłce nożnej (2001/2002)

Sezony piłki nożnej w Polsce
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie